Waxenstein ist der Name folgender Berge:
 Waxenstein (Wettersteingebirge), 2277 m, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Waxenstein (Lenggries), 1310 m, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Waxenstein (Wackersberg), 1164 m, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Waxenstein ist der Familienname von:
 Josef Anton Barbo-Waxenstein (1863–1930), österreichischer Politiker, Abgeordneter zum Abgeordnetenhaus